

Adjectif 
 Nouveau (aussi Nouvelle ou en anglais New) est un élément de certains toponymes.

Nom 
 Nouveau, un label indépendant
 Nouveau, un projet informatique visant à produire des pilotes libres pour les cartes graphiques NVIDIA par rétro-ingénierie.

Patronyme 

 Germain Nouveau (1851-1920), poète français

Voir aussi 
 Nouveaux, collectif de peintres